Bolingo peut faire référence à :
 Cynthia Bolingo (1993-), athlète belge ;
 Bolingo, nom personnel (prénom ou postnom) ou nom de famille lingala ;
 Bolingo, secteur du territoire de Budjala.